Aceasta este lista celor 226 de comune din departamentul Pyrénées-Orientales, din Franța. Numele în catalană ale comunelor sunt preluate din Enciclopèdia catalana.

 (CATM) Communauté d'agglomération Têt Méditerranée, creată în 2001.

Foste comune 
Următoarele nume nu mai sunt folosite fie pentru că comuna a fost absorbită de o altă comună sau pentru că aceasta și-a schimbat numele. 
 Amélie-les-Bains → Amélie-les-Bains-Palalda (1942)
 Angoustrine → Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (1973)
 Anills → Ponteilla (< 1800)
 Argelès → Argelès-sur-Mer (1840)
 Arles-les-Bains → Amélie-les-Bains (1840) → Amélie-les-Bains-Palalda (1942)
 Ayguatébia → Ayguatébia-Talau (1983)
 Aytua → Escaro (1822)
 Bajande → Estavar (1822)
 Belloc → Villefranche (< 1800) → Villefranche-de-Conflent (1893)
 Belpuig → Prunet-et-Belpuig (< 1800)
 Bessegarde → L'Écluse (< 1800) → Les Cluses (1984)
 Boiça → Alénya (< 1800)
 Cabanes → Saint-Génis (< 1800) → Saint-Génis-des-Fontaines (1968)
 Caldegas → Bourg-Madame (1973)
 Canet → Canet-en-Roussillon-Saint-Nazaire (1972) → Canet-en-Roussillon (1983)
 Canet-en-Roussillon-Saint-Nazaire → Canet-en-Roussillon and Saint-Nazaire (1983)
 Caudiès → Caudiès-de-Conflent (1983)
 Caudiès → Caudiès-de-Fenouillèdes (1898)
 Château-Roussillon → Perpignan (< 1800)
 Comes → Eus (1828)
 Corneilla → Corneilla-de-Conflent (1933)
 Cortals → La Llagonne (1822)
 L'Écluse → Les Cluses (1984)
 En → Nyer (1822)
 Espira → Espira-de-Conflent (1933)
 Évol → Olette (1827)
 Fetges → Sauto (< 1800)
 Flassa → Jujols (< 1800)
 Fontanils → Arles-sur-Tech (1823)
 Garrieux → Salses (< 1800)
 Garrius → Salses (< 1800)
 Hix → Bourg-Madame (1815)
 Les Horts → Serdinya (1822)
 Las Illas → Maureillas-las-Illas (1972)
 Ille → Ille-sur-Têt (1953)
 Laroque → Laroque-des-Albères (1953)
 Lavaill → Sorède (1822)
 Levilar → Villelongue-dels-Monts (1803)
 Llar → Canaveilles (1821)
 Marcevol → Arboussols (1822)
 Marians → Souanyas (1822)
 Maureillas → Maureillas-las-Illas (1972)
 Molitg → Molitg-les-Bains (1970)
 Montalba → Montalba-d'Amélie (1933) → Amélie-les-Bains-Palalda (1963)
 Montalba → Montalba-le-Château (1933)
 Montalba-d'Amélie → Amélie-les-Bains-Palalda (1963)
 Montesquieu → Montesquieu-des-Albères (1992)
 Nidolère → Tresserre (< 1800)
 Nyls → Ponteilla (< 1800)
 Odeillo → Odeillo-Via (1900) → Font-Romeu-Odeillo-Via (1957)
 Odeillo-Via → Font-Romeu-Odeillo-Via (1957)
 Opoul → Opoul-Périllos (1972)
 Palalda → Amélie-les-Bains-Palalda (1942)
 Palau → Palau-de-Cerdagne (1936)
 Palol → Céret (1823)
 Passa-Llauro-Tordères → Llauro, Passa and Tordères (1989)
 La Pave → Argelès (< 1800) → Argelès-sur-Mer (1840)
 La Perche → La Cabanasse (< 1800)
 Perillos → Opoul-Périllos (1972)
 Pézilla → Pézilla-de-Conflent (1933)
 Porté → Porté-Puymorens (1954)
 Prats → Prats-de-Sournia (1933)
 Prats → Prats-Saint-Thomas (< 1800) → Fontpédrouse (1822)
 Prats-de-Mollo → Prats-de-Mollo-la-Preste (1956)
 Prats-Saint-Thomas → Fontpédrouse (1822)
 Prunet → Prunet-et-Belpuig (< 1800)
 Ria → Ria-Sirach-Urbanya (1973)
 Ria-Sirach-Urbanya → Ria-Sirach and Urbanya (1983)
 Riunogues → Maureillas-las-Illas (1972)
 Ro → Saillagouse (1822)
 Rohet → Llo (< 1800)
 Sahorle → Vinça (< 1800)
 Saillagouse-Llo → Llo and Saillagouse (1984)
 Saint-Génis → Saint-Génis-des-Fontaines (1968)
 Saint-Martin → Maureillas (1823) → Maureillas-las-Illas (1972)
 Saint-Paul → Saint-Paul-de-Fenouillet (1953)
 Saint-Thomas → Prats-Saint-Thomas (< 1800) → Fontpédrouse (1822)
 Salses → Salses-le-Château (1986)
 Selva → Las Illas (1823) → Maureillas-las-Illas (1972)
 Serrabonne → Boule-d'Amont (1822)
 Sirach → Ria (1822) → Ria-Sirach-Urbanya (1973) → Ria-Sirach (1983)
 Talau → Ayguatébia-Talau (1983)
 Taxo-d'Amont → Saint-André (< 1800)
 Taxo-d'Avall → Argelès (< 1800) → Argelès-sur-Mer (1840)
 Thuès-Dellar → Thuès-Entre-Valls (1822)
 Touren → Sahorre (1822)
 Vedrinyans → Saillagouse (1822)
 Vernet → Vernet-les-Bains (1953)
 Via → Odeillo (1822)→ Odeillo-Via (1900) → Font-Romeu-Odeillo-Via (1957)
 Villefranche → Villefranche-de-Conflent (1893)
 Villeneuve-des-Escaldes → Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (1973)
 Villerach → Clara (1822)
 Villeroge → Coustouges (< 1800)

Pyrenees-Orientales